Камене́цкий райо́н () — административная единица на западе Брестской области Белоруссии. В районе 236 населенных пунктов, входящих в Высоковский городской и 13 сельских Советов. Административный центр — город Каменец.

География 
Площадь территории — 1705,32 км² (10-е место среди районов). Граничит с Польшей, Брестским, Жабинковским, Кобринским и Пружанским районами Брестской области. Населённые пункты семи сельсоветов района находятся в пограничной зоне, для которой действует особый режим посещения. Поверхность района холмисто-равнинная, наивысшая точка — 198 метров над уровнем моря. Обнаружены следующие полезные ископаемые: торф, глина, строительные пески, песчано-гравийный материал. На территории района находятся 34 водоема, крупнейший из них — озеро Сипурка, площадь которого 29,7 гектара. Главные реки — Западный Буг с притоками Лесная и Пульва. Лесистость составляет 27 %. Район относится к Припятскому гидрологическому району. Типы почв: дерново-подзолистые, аллювиальные, торфяно-болотные, супеси. Зоогеографический район — Полесский.

Климат 
Годовое количество солнечной радиации составляет 3900 МДж/м². Средняя температура января составляет −4,0 °C, а июля 18,5 °C. Среднегодовое количество осадков: 550 мм. Режим осадков равномерный. Протяжённость вегетационного периода составляет 191—208 суток.

История 
Каменецкий район был образован 15 января 1940 года после присоединения к СССР восточных областей Польши. 16 августа 1945 года в состав Каменецкого района вошла территория Беловского сельсовета Гайновского района, остальные сельсоветы которого были переданы Польше. 8 августа 1959 года к району присоединены посёлок Жабинка и 4 сельсовета упразднённого Жабинковского района, которые 25 декабря 1962 года переданы Кобринскому району. 17 апреля 1962 года к району присоединена территория упразднённого Высоковского района. В результате этих изменений сформировались современные границы района.

Население 
Население района на 1 января 2022 года составляет 32 090 человек, в том числе в городских условиях живут 13 189 человек (население городов Каменец и Высокое, 41,1 % от общей численности населения). Происходит естественная убыль населения с коэффициентом −4,4 (2011 год).

На 1 января 2021 года 19,8 % населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 54 % — в трудоспособном, 26,2 % — старше трудоспособного. Коэффициент рождаемости в 2017 году — 12,5 (родился 441 ребёнок), смертности — 17,1 (умерло 600 человек). В 2020 году в районе были заключены 208 браков (6,3 на 1000 человек) и 106 разводов (3,2).

Половой состав

Национальный состав 
По переписи 1959 года, в Каменецком районе (без учёта территории Высоковского района) проживало 41 657 белорусов (89,64 %), 2301 поляк (4,95 %), 1790 русских (3,85 %), 585 украинцев (1,26 %).

На момент переписи населения 2009 года большую часть (82,4 %) населения района составляли белорусы, украинцы — 7,7 %, русские — 6,0 %, поляки — 2,0 % от общей численности населения района.

В 2019 году по переписи населения: белорусы — 83,84 %, русские — 6,8 %, украинцы — 6,2 %, поляки — 1,47 %.

Административное деление 

В 2011 году на территории района был упразднён Каленковичский сельсовет, населённые пункты которого переданы в ведение Верховичского сельсовета.

Экономика 

На территории района расположены в основном предприятия пищевой промышленности: ОАО «Беловежские сыры», филиалы ОАО «Савушкин продукт» и СП «Санта-Бремор» ООО. Продукция этих предприятий известна не только в Белоруссии, но и за её рубежами. Специализация промышленности — пищевая. Другие крупные предприятия — ООО «Агропродукт» (жиры и масла), ОАО «Верховичский крахмальный завод», ООО «АрмикИнвест» (пельмени, чебуреки), СОАО «Риона СиЭмЖи» (изделия из полимеров), ПУП «Бо Аллур» (маникюрные пилочки).

В 2020 году средняя зарплата работников в районе составила 100,4 % от среднего уровня по Брестской области.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год составила 1278,4 млн рублей (около 500 млн долларов), в том числе 284,1 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 579 млн на промышленность, 31,1 млн на строительство, 370,3 млн на торговлю и ремонт.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство специализируется в основном на свиноводстве, свеклосеянии, зерновых культурах.

В 2020 году сельскохозяйственные организации района собрали 131,3 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 41,7 ц/га, 122,1 тыс. т сахарной свёклы при урожайности 438 ц/га. Под зерновые культуры в 2020 году было засеяно 31,5 тыс. га пахотных площадей, под сахарную свёклу — 2,8 тыс. га, под кормовые культуры — 28,4 тыс. га.

На 1 января 2021 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 58 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 20,4 тыс. коров, 118,3 тыс. свиней. В 2020 году сельскохозяйственные организации района реализовали 33,3 тыс. т мяса скота и птицы и произвели 150,3 тыс. т молока.

Транспорт 
По территории района проходит железная дорога:
 «Брест — Высоко-Литовск — Черемха»
А также автомобильные дороги:
  «Брест — Беловежская пуща»
  «Брест — Песчатка»
  «Слоним — Высокое — граница Республики Польша»
  «Каменец — Жабинка»
  «Оберовщина — Каменец — Кобрин»,
  «Высокое — Волчин — граница Республики Польша»
  «Граница Республики Польша (Песчатка) — Каменец — Свислочь»

Культура и образование 
В систему образования района входят 58 учреждений: 1 гимназия, 18 средних школ, 5 базовых школ, 1 средняя школа-сад, 5 начальных школ-садов, 20 детских дошкольных учреждений, 1 учебно-производственный комбинат, 1 учебный центр Каменецкого райсельхозпрода, 2 центра внешкольной работы, 1 центр туризма и краеведения, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогический центр с детским социальным приютом, 1 специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Пуща». Функционируют и учреждения областного подчинения: 1 санаторная школа-интернат, 1 вспомогательная школа-интернат, 1 сельскохозяйственный профессионально-технический колледж.
В районе 36 библиотек: Центральная районная библиотека имени В.Игнатовского, 1 городская, 2 детских и 32 сельских библиотеки.
В сеть учреждений культуры клубного типа входит 30 единиц: 2 городских Дома культуры, 2 сельских Центра культуры и досуга, 19 сельских Домов культуры, 5 сельских клубов, 1 автоклуб, 1 сельский Центр ремёсел и культуры. Работают 2 музыкальных школы и 3 школы искусств.

В Каменецком районе действуют музеи: 

 Музей природы национального парка «Беловежская пуща», который в 2016 году посетили 106 тысяч человек.
 Каменецкая башня — филиал Брестского областного краеведческого музея
 Археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще около аг. Каменюки

Достопримечательности 

 Каменецкая башня (1276) 
 Троицкий костёл в Волчине (1733) — здесь захоронен последний польский король Станислав Август Понятовский
 Дворцово-парковый ансамбль Сапегов-Потоцких (1678—1680) в Высоком 
 Троицкий костёл (1603) в Высоком 
 Крестовоздвиженская церковь (1869) в Высоком 
 На территории района обнаружены поселения и могильники культуры абажурных (подклёшевых) погребений
 Католический храм Сердца Иисуса (1934) в аг. Пелище
 Православная церковь Св. Варвары в д. Суходол
 Археологическое селище "Кусичи" в аг. Огородники
 Ануфриевская церковь в аг. Ставы
 Свято-Преображенская церковь (1877) в д. Тростяница
 Успенская церковь (2-я пол. XIX в.) в д. Шишово
 Церковь Казанской Божьей Матери в д. Рожковка
 Успенская церковь (1873) в д. Речица
 Свято-Андреевская церковь (1877) в д. Пашуки 
 Свято-Успенская церковь в д. Паниквы 
 Деревянная церковь Св. Параскевы Пятницы в д. Николаево 
 Преображенская церковь (1786) в аг. Дмитровичи 
 Крестовоздвиженская церковь (1925) в д. Омеленец 
 Церковь Святого Онуфрия (1840) в д. Борщево 
 Свято-Троицкая церковь в аг. Войская 
 Усадьба Пузынов в д. Гремяча 
 Свято-Петропавловская церковь (XVIII в.) в д. Городище 
 Свято-Николаевская церковь (1760) в д. Мурины Малые Видомлянского сельсовета 
 Михайловская церковь в д. Токари

Галерея

См. также 
 Холокост в Каменецком районе

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Каменецкого районного исполнительного комитета
 Каменецкий район. Фото памятников и достопримечательностей